Женский кубок УЕФА 2007/2008 годов — 7-й розыгрыш Женского кубка УЕФА. Победителем турнира в третий раз стал немецкий «Франкфурт», в финале по сумме двух матчей переигравший шведский «Умео».

Результаты

Квалификационный раунд

Группа 1 

Матчи группы прошли в Шяуляе и Пакруойисе

Группа 2 

Матчи группы прошли в Тофтире и Торсхавне

Группа 3 

Матчи группы прошли в Нойленгбахе и Санкт-Пёльтене

Группа 4 

Матчи группы прошли в Осиеке

Группа 5 

Матчи группы прошли в Любляне и Домжале

Группа 6 

Матчи группы прошли в Струмице

Группа 7 

Матчи группы прошли в Красноармейске и Щёлково

Группа 8 

Матчи группы прошли в Салониках

Группа 9 

Матчи группы прошли в Орхее и Кишинёве

Группа 10 

Матчи группы прошли в Холоне, Иерусалиме и Ришон-ле-Ционе

Групповой турнир

Группа 1 

Матчи группы прошли в Борэмвуде и Сент-Олбансе

Группа 2 

Матчи группы прошли в Умео

Группа 3 

Матчи группы прошли в Бирбеке

Группа 4 

Матчи группы прошли в Лионе и Броне

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Статистика турнира на rsssf.com

2007 год в женском футболе
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году
2007
2008 год в женском футболе